Белфлауър може да се отнася за:

 Белфлауър (Илинойс), село в щата Илинойс, САЩ
 Белфлауър (Калифорния), град в щата Калифорния, САЩ